Renard R.31 — бельгийский самолёт, ближний разведчик и самолёт связи. Сконструирован на фирме «Конструксьёнс эронотик Г.Ренар» под руководством Альфреда Ренара. Опытный R.31 впервые поднялся в воздух 16 октября 1932 года. Серийное производство началось в апреле 1934 года. Машина строилась на заводах Renard в Эвере и SABCA в Брюсселе. Всего изготовлено 35 экземпляров, включая опытный экземпляр. Выпуск прекращён в 1936 году. Самолёт состоял на вооружении ВВС Бельгии с конца 1934 года. В мае 1940 года R.31 принимали участие в обороне страны от вторжения немецких войск.

Самолёт представлял собой одномоторный двухместный подкосный моноплан схемы парасоль смешанной конструкции (металлический, но с полотняной обшивкой) с неубирающимся шасси. Вместо обычной системы подкосов на нём использовался нестандартный обтекаемый профилированный подкос; хороший обзор для пилота поверх крыла и под крыло обеспечивался за счёт регулируемого сиденья.

Источники 
 Les Flottes de combat 1938 par Robert Gruss.
 L'encyclopédie des avions militaires du monde de 1914 à aujourd'hui par Paolo Matricadi.
 Enzo Angelucci et Paolo Matricardi, Les avions, t. 3 : La Seconde Guerre mondiale - France, Allemagne, Angleterre, etc..., Elsevier Sequoia, coll. « Multiguide aviation », 1978 (ISBN 2-8003-0387-5), p. 286.
 Pacco, John. "Renard R.31" Belgisch Leger/Armee Belge: Het militair Vliegwezen/l'Aeronautique militaire 1930-1940. Aartselaar, Belgium, 2003, pp. 49–51. ISBN 90-801136-6-2.
 Delannay, Alain de la Lindi, André Henry. "La Saga du R-31" . Brussels, Belgium:Fonds National Alfred Renard www.fnar.be, 2003, pp. 378.

Ссылки 

Разведывательные самолёты Второй мировой войны
Самолёты Бельгии
Самолёты Renard